Фор-де-Франс () (ранее с 1672 по 1793 Форт-Рояль) — административный центр Мартиники, заморской территории Франции, охватывающей территорию одноимённого острова в Карибском море. Является самым крупным французским городом в Вест-Индии. Население на 2014 год составляет 125 036 человек. Население включая пригороды: около 140 000 человек (по переписи 2014, в 1974—100 тыс.). Экспорт сахара, рома, консервированных фруктов, какао.

География 

Фор-де-Франс лежит на западном побережье острова у северного входа в большую бухту Фор-де-Франса, в устье реки Мадам. Город занимает узкую часть между холмами и морем, но соединён дорогами со всеми частями острова.

Климат 
Климат города характеризуется как тропический влажный, с незначительными изменениями температуры в течение года. Среднегодовая температура составляет 26,5 °С, среднегодовой уровень осадков — 1 950 мм. Наиболее высокие температуры наблюдаются с августа по октябрь (31 °С — дневной максимум и 24-25 °С — ночной минимум), а наиболее низкие с января по февраль (29 °С — дневной максимум и 22 °С — ночной минимум).

Транспорт 
Фор-де-Франс обслуживается международным аэропортом им. Эме Сезера (фр. Aéroport International Martinique Aimé Césaire), который расположен в 12 км к югу от города, в городке Ламентин. Выполняются рейсы в Париж (Орли), Гавану, Сан-Хуан, Пуант-а-Питр, Кайенну, Барбадос, Каракас и некоторые другие города.

Население

В кино 
 В Фор-де-Франс происходит действие классического голливудского фильма «Иметь и не иметь» (США, 1944) с Хамфри Богартом в главной роли.

В литературе 
Упоминается в романе Бориса Акунина «Сокол и Ласточка».

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Фор-де-Франс

Города Франции
Коммуны заморского департамента Мартиника